Atássut (en kalaallisut Sentiment de comunitat) és un partit polític liberal de Groenlàndia, fundat per Lars Chemnitz i company del Venstre danès.

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina oficial

Partits polítics
Política de Groenlàndia